Stöckhardt steht für:
 Stöckhardt (Gelehrtenfamilie), deutsche Gelehrtenfamilie

Stöckhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Stöckhardt (1829–1897), deutsche Malerin
 Ernst Theodor Stöckhardt (1816–1898), deutscher Agrarwissenschaftler
 Georg Stöckhardt (Karl Georg Stöckhardt; 1842–1913), deutscher Theologe und Kirchenreformer
 Gerhard Heinrich Jacobjan Stöckhardt (1772–1830), deutscher Theologe und Philologe
 Heinrich Stöckhardt (Friedrich Heinrich Stöckhardt; 1842–1920), deutscher Architekt
 Heinrich Robert Stöckhardt (1802–1848), deutscher Jurist und Hochschullehrer für Römisches Recht